Год театра в России.

Январь 
 14 января — в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего погибло 5 человек.

Февраль 
 8 февраля — государственная программы развития оборонно-промышленного комплекса продлена с 2025 года по 2027 год.
 11 февраля — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях России, а также в Чечне начали поэтапно отключаться от аналогового варианта телевещания.

Март 
 2—12 марта — в Красноярске проходит XXIX зимняя Универсиада.
 18 марта — запуск Таврической и Балаклавской ТЭС.

Апрель

Май 

 5 мая — SSJ 100 разбился при посадке в аэропорту Шереметьево в Москве; погиб 41 человек.

Июнь 

 18 июня — прорыв дамбы в городе Тулун Иркутской области. Погибли 26 человек.

Июль 

 1 июля — пожар на АС-31. Погибли 14 моряков.

Август 

 15 августа — аварийная посадка A321 на кукурузное поле под Жуковским.
 27 августа — открытие МАКС-2019.

Сентябрь 

 8 сентября — единый день голосования в России.

Октябрь

Ноябрь 

 14 ноября — стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Погибли 2 человека, включая стрелка, 3 ранены.

Декабрь 

 9 декабря — WADA отстранила Россию от крупных соревнования на 4 года.
 23 декабря — запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Примечания